Станисла́в Ржеву́ский:
 Ржевуский, Станислав Матеуш (1662—1728) — польский государственный и военный деятель, польный гетман коронный и Великий гетман коронный, воевода бельский и подляский.
 Ржевуский, Станислав Фердинанд (1737—1786) — генерал-майор коронного войска, кавалер ордена Белого орла.